Tour of Oman 2019 var den 10. udgave af cykelløbet Tour of Oman. Løbet blev afholdt i perioden 16. til 21. februar 2019. Det var del af UCI Asia Tour 2019 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev kasakhiske Aleksej Lutsenko fra  for andet år i træk.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Magnus Cort kørte for 
 Jesper Hansen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger
 

UCI Asia Tour 2019
2019